Jumelage et coopération dans le Pas-de-Calais présente la liste des communes jumelées avec une commune du département français du Pas-de-Calais issue de l'atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures sur le site de la commission nationale de la coopération décentralisée du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Les communes du Pas-de-Calais sont impliquées dans 188 accords de jumelage ou de coopération dans  répartis sur quatre continents. Ceux-ci incluent majoritairement des communes européennes (167), et en premier lieu, l'Allemagne (67), suivi par le Royaume-Uni (40) et la Pologne (24). Calais est la commune ayant lié le plus d'accords de jumelage ou de coopération (9).

Liste des jumelages et coopérations dans le Pas-de-Calais

Répartition des jumelages et coopérations par pays et continent

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 

 Coopération décentralisée
 Liste des jumelages franco-allemands et franco-belges
 Fédération mondiale des cités unies

Administration territoriale dans le Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
Liste en rapport avec le Pas-de-Calais